Митрида́т или Митрадат (, от  «дарованный Митрой») — имя ряда античных царей, полководцев и политиков в различных государствах Малой Азии.

Цари Армении 
 Митридат — правивший во II веке до н. э.
 Митридат Иберийский — правивший в 35—42 и 47—51 гг.

Цари Парфянского царства 
 Митридат I Филэллин — правивший в 171—138 гг. до н. э.
 Митридат II Великий — правивший в 123 — 88 гг. до н. э.
 Митридат III — правивший в 57 — 55 гг. до н. э.
 Митридат IV — правивший в 128—147 гг.

Цари Понтийского царства 
 Митридат I Ктист — правивший в 302—266 гг. до н. э.
 Митридат II — правивший в 250—220 гг. до н. э.
 Митридат III — правивший в 220—190 гг. до н. э.
 Митридат IV Филопатр — правивший в 159—150 гг. до н. э.
 Митридат V Эвергет — правивший в 150—121 гг. до н. э.
 Митридат VI Евпатор — правивший в 121 — 63 гг. до н. э.

Цари Коммагены 
 Митридат I Каллиник — правивший в 100—70 гг. до н. э.
 Митридат II — правивший в 40—38 гг. до н. э.
 Митридат III — правивший в 20—12 гг. до н. э.

Цари Боспора 
 Митридат Пергамский — правивший в 47/46 до н. э.
 Митридат Понтийский — правивший в 39—44 гг.

Цари Иберии 
 Митридат I
 Митридат II
 Митридат III

Прочее 
 Митридат — гора в центре Керчи, на которой располагался античный город Пантикапей, названная в честь понтийского царя Митридата VI Евпатора.
 Митридат — гора в центре Феодосии.
 Митридат — полумифическое противоядие.
 Митридат — книга Конрада Геснера 1550 г., а также книга Йоханна Фатера и Иоганна Аделунга 1809—1817 гг.
 «Митридат» — пьеса Жана Расина.
 «Митридат» — книга В. М. Полупуднева.

См. также 
 Мирдат
 Большая Митридатская лестница
 Малая Митридатская лестница

Примечания